

Osoby 
 Abraham Gotthelf Kästner – niemiecki matematyk
 Erich Kästner – niemiecki pisarz
 Otto Kästner – niemiecki bokser

Inne 
 (12318) Kästner – planetoida, nazwana na cześć pisarza Ericha Kästnera

Zobacz też 
W krajach niemieckojęzycznych nazwisko Kastner jest odrębne, poza nimi różnica zaciera się.

Przypisy